Аед II (д/н — 839) — король Дал Ріади в 833/837—839 роках.

Син якогось Боанта (Бонта), що належав до правлячої династії. Можливо 833 року стає молодшим королем свого родича Домналла III. Після смерті останнього 837 року успадкував володіння останнього. Згідно «Пісні скоттів» панував 4 роки.

Продовжив спільно з верховним королем Дал Ріади Еогана I воювати проти норманів, що постійно чинили напади на узбережжя та острови. 839 року спільно з останнім та його братом Браном зазнав ніщивної поразки від норманів й загинув. Трон перейшов до його родича Алпіна ІІ.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6
 Alex Woolf. From Pictland to Alba 789~1070 The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh University Press, Edinburgh (2007) (ISBN 9780748612345)

Королі Дал Ріади